Zawody Pucharu Świata w biathlonie w Oslo będą dziewiątymi i ostatnimi w sezonie 2022/2023 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane będą w dniach 16–19 marca 2023. Rywalizacja będzie odbywała się w sprincie, biegu pościgowym oraz biegu masowym.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 

2023 w Norwegii
Biathlon w Norwegii
Puchar Świata w biathlonie 2022/2023